

Geografia
 Forman – città del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 Forman – ghiacciaio dei Monti della Regina Maud, Antartide

Persone
 Frank Forman (1875-1961) – calciatore inglese
 Gayle Forman (1978) – scrittrice statunitense
 Miloš Forman (1932-2018) – regista, attore e sceneggiatore ceco
 Oscar Forman (1982) – cestista australiano
 Stanley Forman (1945) – fotografo statunitense
 Tom Forman (1893-1926) – attore, regista e sceneggiatore statunitense

Altro
 11333 Forman – asteroide del sistema solare
 Forman – famiglia di personaggi della serie televisiva That '70s Show
 Škoda Forman – automobile della Škoda Auto